Název Králova Lhota má více obcí:
 Králova Lhota (okres Písek) – obec v okrese Písek
 Králova Lhota (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou

podobné názvy
 Kráľova Lehota – obec na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš

 Králova Lhota